est la formule brute de plusieurs isomères.

 glutamine, numéro CAS , racémique
 L ou S(+)-glutamine, numéro CAS  (forme naturelle)
 D ou R(–)-glutamine, numéro CAS 
 acide 3-uréidoisobutyrique, numéro CAS , racémique
 acide 2R-3-uréidoisobutyrique, numéro CAS 
 acide 2S-3-uréidoisobutyrique, numéro CAS